Zagora, povijesni kraj u Hrvatskoj, u današnjoj srednjoj te dijelom sjevernoj Dalmaciji 
 NK Zagora Unešić, nogometni klub iz Unešića

Naselja:
 Zagora (Krapina), u općini Krapina
 Zagora (Trebinje, BiH)
 Zagora (Grčka), mjesto u Grčkoj
 Stara Zagora, mjesto u Bugarskoj
 Zagora (Maroko), mjesto u Maroku
 Crna Gora:
 Zagora (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Zagora (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor
 Zagora (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić